De EFL Cup (English Football League Cup), of kortweg de League Cup, is een Engels voetbal-bekertoernooi.

Geschiedenis 
In 1961 begon de Engelse Football League met het toernooi, om de clubs (die verplicht werden een lichtinstallatie aan te schaffen) een kans te geven meer avondwedstrijden (dus midweeks aangezien in die tijd alle ploegen competitie speelden op zaterdagmiddag) te spelen. Sinds 1967 gaat de finale over één wedstrijd. Er spelen alleen teams uit de hoogste 4 divisies van het Engels voetbal mee. Topteams stellen vaak niet hun eerste elftal op. In de tijd dat Worthington de cup sponsorde stond de League Cup dan ook wel bekend als de Worthless Cup.

Het Engels voetbal kent nog een ander toernooi volgens een knock-outsysteem: de FA Cup (door de Football Association). De FA Cup staat in veel hoger aanzien dan de League Cup.

Verschillende sponsornamen

Speelwijze 
 Eerste ronde - Teams uit de Football League Championship, League One en League Two doen mee, behalve als ze in Europa spelen. Eén wedstrijd, geen replay.
 Tweede ronde - Teams uit de Premier League die niet in Europa uitkomen doen mee. Eén wedstrijd, geen replay.
 Derde ronde - Ploegen die in Europa actief zijn doen mee. Eén wedstrijd, geen replay.
 Vierde ronde - Via loting spelen de overgebleven teams één wedstrijd, geen replay.
 Halve finales - Twee wedstrijden. Eén keer bij beide teams thuis.
 Finale - Eén wedstrijd op Wembley in Londen.

Finalestadions 
Hieronder is een overzicht te vinden van alle voetbalstadions waar ooit een League Cupfinale is gespeeld of zal worden gespeeld.

Replaystadions

Finales

Statistieken 1961-heden

Winnaars